Sphaerocoryne kan syfta på:

 Sphaerocoryne (djur) – ett släkte av nässeldjur
 Sphaerocoryne (växter) – ett släkte av växter